Голина:

 Голина — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Конинский повят.
 Голина — гмина (волость) в Польше, входит в Конинский повят, Великопольское воеводство.
 Голина, Владимир Васильевич (род. 1935) — заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.